Напластування , ; 

 Те ж саме, що шаруватість гірських порід.
 Стратифікація — явище накладення в геологічному. розрізі одних осадових гірських порід на інші.

Література 
 

Стратиграфія